Singkawang (auch San Khew Jong: 山口洋) ist eine Großstadt der Provinz Kalimantan Barat, Indonesien, und hat 239.260 Einwohner (2021).

Geographie

Geographische Lage 
Singkawang liegt an der Westküste Borneos am Südchinesischen Meer. Als eigenständige Verwaltungseinheit (Kota) grenzt es an die Regierungsbezirke Sambas und Benkayang der gleichen Provinz.

Stadtgliederung 
Sinkawang untergliedert sich in fünf Kecamatan (Distrikt), die sich wiederum in 26 Kelurahan (Stadtteil) unterteilen.

Klima 
Singkawang hat ein immerfeuchtes tropisches Regenwaldklima mit hohen ganzjährigen Niederschlägen.

Geschichte 
Sinkawang war lange Zeit eine Ansiedlung, die zum Sultanat Sambas gehörte. Die Stadt diente als Umschlagsplatz für den Goldhandel der nahe gelegenen Goldminen in Monterado. Viele der Händler und Bergleute kamen aus China.

Persönlichkeiten 

 Christiandy Sanjaya (* 1964), Vize-Gouverneur von Kalimantan Barat
 Morgan Oey (* 1990), Schauspieler und Sänger

Literatur 

 Mary Somers Heidhues: Golddiggers, Farmers, and Traders in dhe "Chinese Distrcts" of West Kalimantan, Indonesia. Cornell University, New York 2003, ISBN 0-87727-733-8.

Weblinks

Fußnoten 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Ort mit Seehafen
Ort auf Borneo
Kota
Geographie (Kalimantan Barat)